Glashütten peut faire référence à:
 Glashütten (Bavière), une commune d'Allemagne
 Glashütten (Hesse), une commune d'Allemagne